Айзеншток — еврейская фамилия:

Известные носители 
 Айзеншток, Георгий Осипович (литературный псевдоним Осипов; 1915—1993) — русский советский писатель.
 Айзеншток, Иеремия Яковлевич (1900—1980) — советский литературовед, критик, переводчик.
 Айзеншток, Рудольф Григорьевич (театральный псевдоним Рудин; 1928—2012) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.